Aarseth est le nom :

 d'un théoricien du jeu vidéo norvégien, voir Espen J. Aarseth
 d'un musicien de black metal norvégien, voir Øystein Aarseth
 d'un astéroïde, voir (9836) Aarseth